Tangenziale ovest milano
Tangenziale est milano
Tangenziale Est Esterna di Milano
Tangenziale nord milano